Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2016 to 26. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmuje dwie konkurencje: cross-country oraz zjazd. Pierwsze zawody odbyły się 9 kwietnia 2016 roku we francuskim Lourdes, a ostatnie zaplanowano na 4 września 2016 w Vallnord w Andorze. 

Pucharu Świata w cross-country bronili Szwajcarzy Jolanda Neff wśród kobiet oraz Nino Schurter wśród mężczyzn, a w downhillu: Brytyjka Rachel Atherton i Aaron Gwin z USA. W tym roku triumfowali odpowiednio Kanadyjka Catharine Pendrel i Francuz Julien Absalon oraz ponownie Rachel Atherton i Aaron Gwin.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2016 w kolarstwie